Појам САС може да се односи на:
 Скандинејвијан ерлајнс систем, авио-компанија
 Специјална ваздушна служба, јединица британске армије
 -{SAS}- је интегрисани софтверски пакет за статистичке прорачуне који је произвео -{SAS Institut}-
 Српска асоцијација сниматеља